Араминта Эстель «Минта» Дёрфи (; 1 октября 1889 — 9 сентября 1975) — американская актриса эпохи немого кино.

Биография 
Родилась в семье Чарльза Уоррена Дёрфи и Флоры Адкинс. Она встретила Роско Арбакла, который начинал карьеру в театре, и вышла за него замуж в августе 1908 года. Сама она начала сниматься в кино в возрасте 17 лет, в том числе сыграла в ряде фильмов Чарли Чаплина.

Дерфи и Арбакл были разведены в 1921 году, незадолго до скандала, связанного со смертью 26-летней начинающей актрисы Вирджинии Рапп. В результате трёх судебных процессов Арбакл был оправдан. Это нанесло удар по его карьере, но в последующем он начал вновь получать приглашения на работу. Окончательно Дерфи и Арбакл расстались в 1925 году. Позднее Дерффи напишет в своих воспоминаниях, что Арбакл был самым щедрым человеком, которого она когда-либо встречала, и если бы пришлось повторить жизнь, она бы до сих пор была бы замужем за ним.

Дерфи был страстной поклонницей Мэйбл Норманд, с которой была в дружеских отношениях до её смерти.

После завершения карьеры, принимала участие в телевизионных шоу таких, как Ноев ковчег (1956). Также снялась в эпизодических ролях в таких фильмах как «Как зелена была моя долина» (1941), «Капризная Мариетта» (1935), «Роуз-Мари» (1936), «Непотопляемый Молли Браун» (1964), и «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир» (1963).

В дальнейшем читала лекции по истории немого кино и проводила ретроспективные показы фильмов Роско Анрбакла и собственных.

Умерла в Вудленд-Хиллз, Калифорния, в кинематографических Country Home в 1975 году. Она страдала от болезни сердца.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Interview with Minta Durfee